Bernhardsbach ist ein Gewässername:
 Bernhardsbach (Glems), rechter Zufluss der Glems im Neuen See der Stuttgarter Parkseen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Bernhardsbach (Goldach), linker Zufluss der Goldach bei Schaugenbad (Stadt St. Gallen), Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Bernhardsbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs oder auch Perlbachs (zum Regen) bei Klinglbach (Gemeinde St. Englmar), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bernhardsbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Elbigenalp, Bezirk Reutte, Tirol
 Bernhardsbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach vor Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bernhardsgraben